Orochi (en japonés) puede referirse a:

Mitología 

Yamata-no-Orochi, monstruo de la mitología japonesa.

Manga 

Orochi, serie de manga escrito por Kazuo Umezu.